Saginaw Gears ist der Name folgender Eishockeyfranchises:

 Saginaw Gears (IHL), das der International Hockey League zugehörige Franchise 
 Saginaw Gears (UHL), das der United Hockey League zugehörige Franchise